Le competizioni di nuoto della XXIV Universiade si sono svolte a Bangkok, , dal 9 al 14 agosto 2007.

Medagliere

Podi

Uomini

Donne 

2007
Universiade 2007
Universiadi
Sport alla XXIV Universiade